Grüner Jäger ist der Name folgender Orte:

 Grüner Jäger, Ortsteil der Gemeinde Altenhof (bei Eckernförde) im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Grüner Jäger (Geesthacht), Ortsteil der Stadt Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Grüner Jäger (Mecklenburg), Wüstung im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Grüner Jäger (Osnabrück),  ein traditionsreiches Wirtshaus in Osnabrück
 Grüner Jäger (Riddagshausen), ein traditionsreiches Wirtshaus im Braunschweiger Ortsteil Riddagshausen